Segura (Idanha-a-Nova) - uma freguesia em Portugal
 Segura (Espanha) - um município da província de Guipúzcoa, País Basco
 Rio Segura - um rio espanhol
 Ségura - uma comuna francesa do departamento de Ariège

Desambiguação